Rebberg es una palabra compuesta alemana.

Consiste de las palabras “Rebe” que significa “vid” y “Berg” que significa “monte” o “montaña”.

La palabra entera se traduce con "viña" o “viñedo”.

Usos del término:

Viticultura
Rebberg, un cerro o “monte” en cuyas laderas se pueden cultivar vides para la producción de vino.

Toponimia
 Rebberg (Mulhouse), un monte y barrio de la ciudad Mulhouse en Francia.
 Rebberg, un barrio de la ciudad Biel/Bienne en Suiza.
 Rebberg, una colina del municipio Gundelfingen en Alemania.